Nodosauridae é uma família de dinossauros anquilossauros, sendo o grupo irmão da Ankylosauridae.

Os nodossauros são dinossauros herbívoros e quadrúpedes, de construção pesada. Possuem, assim como os anquilossaurídeos, uma armadura feita de osteodermas. Porém, em vez de uma clava óssea, tinham espinhos — e nódulos, daí o nome — cobertos por bainha de queratina (não confunda com quitina) e uma forte cauda. Em muitos nodossaurídeos, havia espinhos grandes na região do pescoço (estes também com cobertura de queratina) que usavam para defesa.

Classificação
O cladograma abaixo segue a topologia mais resolvida de uma análise de 2011 pelos paleontólogos Richard S. Thompson, Jolyon C. Parish, Susannah C. R. Maidment e Paul M. Barrett. A colocação de Polacanthinae segue sua definição original de Kenneth Carpenter em 2001.

Alimentação
Os nodossauros eram herbívoros e tinham dentes pequenos, triangulares e compactos.

Um estudo de estratificação de altura de alimentação entre os dinossauros da Formação Dinosaur Park, Alberta, concluiu que os nodossaurídeos de lá só conseguiam se alimentar de vegetações com menos de 1 metro de altura.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas 
 
 

 
Famílias de dinossauros